Bob Clark (regisseur), Amerikaans regisseur, producer en scenarioschrijver
 Bob Clark (atleet), Amerikaans atleet die is gespecialiseerd op de meerkamp